

Мурадим — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Мурадим — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Мурадимово